Эль-Пераль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 85,95 км². Население — 822 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки